

Теріс — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Теріс — річка в Жамбильській області, ліва твірна Асси